Хри́стос Яннара́с (; род. , ) — видный греческий православный философ, богослов и писатель. Профессор философии Института политических наук и международных исследований Университета «Пантеон» (Афины), член Международной академии религиозных исследований, почётный доктор Белградского университета, доктор философских наук университета Сорбонна и духовной школы Университета Аристотеля в Салониках.

Биография 

В 1954—1958 годы изучал богословие в Афинах, вступил в братства «Зои» (вышел из него через 10 лет). В 1964—1967 изучал философию в Бонне, попал под влияние идей Хайдеггера. В 1968—1970 годы работал в Париже над докторской диссертацией, которую защитил в Сорбонне на тему «Метафизика тела у святого Иоанна Лествичника».

С 1982 по 2002 год был ординарным профессором философии в Университете Пантеон в Афинах, сначала на тогдашнем объединённом факультете политических наук и международных исследований, а затем на факультете международных и европейских исследований. Он преподавал философскую терминологию и методику, политическую философию и культурную дипломатию.

В 2019 году стал архонтом Великим ритором Вселенского Патриархата. Оффикий (титул) архонта был присвоен Яннарасу патриархом Варфоломеем за его вклад в теологию, философию, просвещение и культуру.

Библиография 
 «Истина и единство Церкви» (1977)
 «Свобода этоса» (1979)
 «Введение в философию» (1980)
 «Вера Церкви» (1983)
 «Предпосылки критической онтологии» (1985)
 «Реальное и воображаемое в политической экономии» (1989)
 «Православие и Запад в Новой Греции» (1992)
 «Постмодерная метафизика» (1993)
 «Вариации на тему „Песни Песней“ (эссе о любви)» (2005)
 «Эсхатология: конец времени или свобода от времени?» (2007)

Примечания

Литература 
 Мефодий (Зинковский), иером. Анализ представлений о личности у Христоса Яннараса // Развитие личности. 2012. — № 3. — С. 175—198.
 Щукин Т. А. Между Византией и Парижем: Христос Яннарас и персонализм русской религиозной философии // Труды и переводы. — 2020. — № 1(3). — С. 184—198.

Богословы Греции
Православные богословы
Философы по алфавиту
Философы Греции
Выпускники Аристотелевского университета
Почётные доктора Белградского университета
Преподаватели Салоникийского университета